Асфа́льт:
 Асфальт — горная, минеральная, или иудейская смола, представляющая черное или черно-бурое, сильно блестящее вещество, плавящееся при 100° Цельсия, растворимое в терпентинном масле, петролеуме и бензине.
 Асфальт — просторечное название асфальтобетона, искусственного строительного материала, полученного в результате уплотнения подобранной в необходимых соотношениях и специально приготовленной смеси (асфальтобетонной смеси) минерального материала (щебня, песка, минерального порошка) и битума. 
 «Асфальт» — роман Евгения Гришковца.
 «Асфальт» — песня рок-группы «Ночные снайперы».

См. также 
 «Asphalt» — серия аркадных гонок.